Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1967 se dispute à Orange du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Harter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1967
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en juillet 1967
Tennis en août 1967